Poppy Katz (Originaltitel: Poppy Cat) ist eine britische Zeichentrickserie, die zwischen 2011 und 2015 produziert wurde. Die Handlung basiert dabei auf der Buchvorlage von Lara Jones.

Handlung 
Die kleine Lara liest ihrer Katze Poppy Katz Geschichten von der getigerten Katze Poppy Katz vor. Diese erlebt mit ihren Freunden der Eule Uhu, dem Hund Zuzu, der Häsin Alma und dem Mäuserich Mo viele Abenteuer. Dank dem magischen Halstuch von Poppy Katz können sie in unterschiedliche Welten reisen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2011 von Coolabi Entertainment und King Rollo Films unter der Regie von Leo Nielsen im Vereinigten Königreich produziert. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 3. Mai 2015 auf KiKA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 offizielle Website
 
 
 Poppy Katz auf KIKA.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre